São João da Boa Vista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São João da Boa Vista (ort), São Paulo, 
 São João da Boa Vista (kommun), São Paulo,

Portugal 

 São João da Boa Vista (freguesia), Coimbra, Tábua, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar